Католическая школа — школа как образовательное учреждение, которой заведует определённый управляющий орган католической церкви либо авторитетная личность из католической церкви или школа, письменно признанная таким органом как католическая.

Описание 
Как правило, католическая школа действует при каком-то церковном приходе, то есть является церковно-приходской, и официально и организационно связана с местной церковной общиной. Миссия католических школ в том, чтобы давать детям образование, при этом воспитывая их «в католической атмосфере».

По состоянию на 2011 год управляемые церковью католические школы являют собой крупнейшую негосударственную систему образования в мире.

Примечания

Ссылки 
 Alliance for Catholic Education — организация, объединяющая католические школы США 
 Catholic Colleges and Universities in the United States
 Catholic Schools — список католических школ Австралии

Школы
Христианские учебные заведения
Католические учебные заведения